AQJ steht für:
 Arbeit und Qualifizierung für noch nicht ausbildungsgeeignete Jugendliche; siehe Job-AQTIV-Gesetz
 Flughafen Aqaba in Jordanien (IATA-Code)

AQJ